Самуэль Каури Фридьоунссон (; ) — исландский футболист, полузащитник клуба «Атромитос» и сборной Исландии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Самуэль Фридьоунссон — воспитанник клуба «Кеблавик». 26 мая 2013 года в матче против «Валюра» он дебютировал в чемпионате Исландии. В том же году Самуэль перешёл в английский «Рединг», где выступал за молодёжную команду. Летом 2017 года в поисках игровой практики Самуэль Фридьоунссон присоединился к норвежской «Волеренге». 2 июля в матче против «Бранна» он дебютировал в Типпелиге. 24 сентября в поединке против «Бранна» Самуэль забил свой первый гол за «Волеренгу».

Международная карьера 
14 января 2018 года в товарищеском матче против сборной Индонезии Самуэль дебютировал в сборной Исландии.

В 2018 году Фридьоунссон принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Атромитоса»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Кеблавик»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Атромитос» Афины